Web-Editor steht für:
 HTML-Editor
 Online-Textverarbeitung
 Content-Management-System, insbesondere Website-Baukasten